Riipijärvi kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Riipijärvi (sjö i Finland),

Sverige
Riipijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 736024-184239), sjö i Övertorneå kommun,  (1,36 km²)
Riipijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 737175-184059), sjö i Övertorneå kommun, 
Riipijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,92 ha)
Riipijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 739868-183645), sjö i Övertorneå kommun, 
Riipijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 741780-184655), sjö i Övertorneå kommun,  (4,65 ha)
Yli Riipijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (8,03 ha)
Ylinen Riipijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (4,52 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn